Пётр Владимирович Андреев (род. 19 апреля 1947) — советский хоккеист, крайний нападающий, мастер спорта СССР.

Биография 
В 1963 году Пётр Андреев начинал играть в хоккей в ленинградской команде «Кировец». В 1966—1979 годах выступал за команду СКА (Ленинград). Его партнёрами по тройке нападения сначала были Сергей Солодухин и Валентин Гуреев, а в конце 1960-х Гуреева сменил Игорь Григорьев. В составе команды СКА Андреев один раз, в 1971 году, был бронзовым призёром чемпионата СССР по хоккею — это были первые медали ленинградской команды за всю историю чемпионатов. В матче с московским «Спартаком», в котором решалась судьба бронзовых наград, решающая шайба была заброшена Солодухиным с подачи Андреева за несколько секунд до конца игры. Всего в чемпионатах СССР Андреев провёл 389 матчей, забросив 174 шайбы и сделав 90 результативных передач — 264 очка по системе «гол плюс пас».

В составе сборной СССР стал победителем турнира на призы газеты «Известия» 1969 года, приняв участие в трёх матчах (против команд ГДР, Финляндии и Чехословакии). Кроме этого, в декабре 1969 года Андреев участвовал в пяти товарищеских матчах сборной СССР против команды Канады, в которых он забросил две шайбы.

После окончания игровой карьеры Пётр Андреев два года учился в Высшей школе тренеров. Затем работал главным тренером команды «Ижорец» (Ленинград), был директором детско-юношеской спортивной школы по хоккею Невского района Санкт-Петербурга. Принимал участие в матчах ветеранов СКА.

17 ноября 2006 года Пётр Андреев был введён в Галерею славы хоккейного клуба СКА. Штандарт с его портретом и номером 11, под которым он играл в СКА, поднят под своды Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

Достижения 
 Победитель турнира на призы газеты «Известия» (в составе сборной СССР) — 1969.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1971.
 Финалист Кубка СССР — 1968, 1971.
 Обладатель Кубка Шпенглера — 1970, 1971.
 Победитель Спартакиады дружественных армий — 1975.

Примечания

Ссылки 
 Пётр Андреев, www.chidlovski.net
 Пётр Андреев, www.eliteprospects.com

Хоккеисты СССР
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Мастера спорта СССР